Metal Magic (на български език – Метъл магия) е дебютен студиен музикален албум на метъл групата Pantera, който е издаден на 10 юни 1983 г. от Metal Magic Records. Музиката в албума е категоризирана като глем метъл и е силно повлияна от групи като Kiss и Van Halen.

Състав 
 Тери Глейз – вокали
 Вини Пол – барабани
 Даймбег Даръл – китара
 Рекс Браун – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Музикални албуми от 1983 година
Дебютни албуми
Албуми на Пантера